Лице́й и́мени Н. В. Го́голя:

 Лицей имени Н. В. Гоголя (Кишинёв)
 Лицей имени Н. В. Гоголя (Бессарабка)
 Теоретический лицей имени Н. В. Гоголя (Бельцы)